Die Copa Telmex 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Februar 2006 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz auf ausgetragen. In derselben Woche wurden in San José die SAP Open und in Marseille die Open 13 gespielt, die beide wie das Turnier in Buenos Aires zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Gastón Gaudio, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Im Finale setzte sich der Sieger von 1995 und 2003 Carlos Moyá (Nr. 5 der Setzliste) gegen den Italiener Filippo Volandri, der an Position 6 gesetzt war, durch. Moyá gewann seinen 19. Profititel und den ersten Titel der Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, František Čermák und Leoš Friedl konnten ihren Titel dieses Jahr verteidigen. Als Erste der Setzliste besiegten sie im Finale die Überraschungsfinalisten Vasilis Mazarakis und Boris Pašanski, die beide das einzige Mal in ihrer Karriere ein Doppelfinale erreichten. Sie feierten ihren zehnten gemeinsamen Titel. Sowohl für Čermák als auch für Friedl war es der elfte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 400.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 425.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Buenos Aires